Губавач () — село в Черногории, в общине Биело-Поле. По переписи населения Черногории 2003 года в селе проживали 550 жителей (по переписи 1991 года — 633 жителя). Село расположено в историко-географической области Санджак.

Демография 
В селе Губавач в 2003 году проживало 406 совершеннолетних жителей, средний возраст 34,1 года (33,6 года у мужчин и 34,5 года у женщин). В селе есть 142 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,87.

Село главным образом населено боснийцами.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Черногории